Damophon () ist ein antiker, griechischer, männlicher Personenname:

 Damophon (König von Korinth), ein König von Korinth
 Damophon (König von Pisa), ein König von Pisa (Griechenland)
 Damophon (Tyrann), ein Tyrann von Pisa (Griechenland)
 Damophon von Messene, ein Bildhauer aus Messene